Ernst von Wettin ist der Name folgender Personen:

* Ernst von Wettin (1464–1513), Erzbischof von Magdeburg und Administrator von Halberstadt, siehe Ernst II. von Sachsen
 Ernst von Wettin (Hauptmann) († 1594/1596), deutscher Offizier und Schlossbesitzer